Ричард II може да се отнася за:

 Ричард II, крал на Англия
 Ричард II, пиеса на Уилям Шекспир